Mahakam – rzeka w Indonezji
 Mahakam – fikcyjny masyw górski w sadze o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego